Бурая Швицкая порода — порода крупного рогатого скота мясо-молочного или молочно-мясного направления.

История 
Выведена в Швейцарии в кантоне Швиц (отсюда и название) с местной бурой короткорогой породой скота.

В Российскую империю животных швицкой породы начали завозить со 2-й половины XIX века. Использовалась при выведении костромской, бурой карпатской, кавказской бурой, лебединской и алатауской пород.

В настоящее время разводят в основном в центральных областях РФ и на Северном Кавказе.

Швицкая порода распространена в Италии, Германии, Австрии, Северной и Южной Америке, РФ. На Украине коров швицкой породы разводят в Сумской, Закарпатской, частично в Черниговской и Харьковской областях. В хозяйствах Украины насчитывается до 1000 голов швицкой породы.

Разведение породы в России 
Благодаря биологическим и хозяйственным качествам, она является перспективной в зоне ее разведения не только для производства молока, телятины и говядины, но и как источник стабильного дохода за счет продажи племенного молодняка.   

Основными поставщиками племенного материала данной породы в Российской Федерации на сегодняшний день считаются  Калужская ,  Нижегородская,  Смоленская и  Владимирская  области. Однако за период с 1980 года по настоящее время численность бурого швицкого скота в России уменьшилась в 5 раз и достигла критического порога (0,93 %). Дальнейшее сокращение численности поголовья может привести к утрате генофонда породы.

Продуктивность 
Бурая швицкая порода считается одной из лучших в мире, как по содержанию белка в молоке, так и по качеству приготавливаемых из него сыров. 

По данным бонитировки за 2020 год молочная продуктивность бурой швицкой породы составила 6221 кг молока, с содержанием жира 4,03% и белка 3,34% (в 2010 году продуктивность породы 3789 кг, жира 3,81% и белка 3,24%). .

На племзаводе Калужская Нива от швицких особей-рекордсменок получают надой 13000—14500 кг молока, на племзаводе Большемурашкинский 11000-12000 кг. Рекорд породы зафиксирован 26.683 кг/лактацию. 

На 2022 год ориентир продуктивности породы не хуже: 8000 кг молока, содержание жира - 4,2%, содержание белка - 3,5%, на основании оценки племенной ценности быков-производителей. Лучшие показатели у четырех линий: Леирд, Ладди, Концентрат 106157, Меридиан 90827.

Живая масса коров 570—600 кг, быков — 900—1000 кг. 
Животные скороспелые, имеют хорошие мясные качества. Убойный выход 56—59 %.

См. также 
 Крупный рогатый скот
 Породы домашних быков

Примечания

Литература 
 

Породы коров